Berline steht für:

 Berline (Fuhrwerk), eine bestimmte Art von Pferdekutschen
 Berline (Automobilbauform)
 Berline (Fluggesellschaft), deutsche Fluggesellschaft

Personen:
 Nicole Berline (* 1944), französische Mathematikerin

Siehe auch:

 Berlin (Begriffsklärung)
 Berlina